Enrique Ernesto Gigoux (1863-1851) – botanico e naturalista cileno 
 Jean-François Gigoux (1806-1894) – pittore e litografo francese